Barbara Jordan peut désigner :

 Barbara Jordan (1936-1996), militante et femme politique américaine ;
 Barbara Jordan (1957- ), joueuse de tennis américaine.
  (né en 1949)